

Codici 
 BUL – codice nazione del CIO della Bulgaria
 BUL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bulolo (Papua Nuova Guinea)
 bul – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua bulgara

Sigle 
 Biblioteca Universale Laterza – collana della famiglia di editori Laterza
 BUL (banda ultra larga) – tecnica di trasmissione dei segnali nelle reti di telecomunicazioni